Le prince Dheluu est un personnage et l'antagoniste principal de la série de bande dessinée Lanfeust des Étoiles.

Biographie sommaire 
Dheluu est l'un des 13 princes marchands de Meirrion, le plus puissant de tous. Il possède nombre de systèmes et de planètes. Il met Lanfeust et Thanos à l'épreuve pour essayer de déterminer les limites de leurs pouvoirs, et en acquérir plus encore pour lui.

Toutefois il n'est pas ce qu'il semble être, comme révélé dans le tome 3 par la vraie princesse Ophrédla… Il est en réalité le dernier représentant de la race des "Pathacelces", des extra-terrestres polymorphes capables de revêtir n'importe quelle apparence et de se régénérer de tout dégât, excepté le feu. Son objectif est de recréer sa race, exterminée lors d'un génocide il y a plusieurs millénaires, bien qu'il ne soit alors parvenu qu'à créer de vulgaires clones. L'œil bionique qu'il a fourni à Thanos est en réalité un morceau de pathacelce. Il aurait ainsi tué le véritable Prince Dheluu et pris son apparence. Lors d'un voyage de plusieurs millenaires dans le passé Lanfeust assiste au génocide des Pathacelces: cependant une famille parvient a sauver son bébé; ce bébé ne pourrait être autre que Dheluu.

Dans l'avant-dernier tome, il profite de l'occupation des troupes d'élite de la résistance pour éliminer les derniers Princes-Marchands qui s'opposaient à lui, devenant le "Prince Unique" dirigeant aussi bien économiquement que politiquement la galaxie.

Dans le dernier tome, il "mange" Thanos, qui a échoué face à Lanfeust, mais Thanos reprend alors le pouvoir absolu et élimine Dheluu, prenant le contrôle de son corps et de ses pouvoirs à son profit et exterminant définitivement la race des Pathacelces.

Description

Apparence 
Sous forme humaine il ressemble a un homme assez jeune aux cheveux bruns mi-longs. Il porte un costume rouge avec une couronne dorée avec des joyaux rouge et une cape violette.

Sous sa véritable apparence, c'est un gigantesque monstre au crâne allongé avec des crocs et des griffes, dont l'aspect évoque plus ou moins les Xenomorphes des films Alien ou les Martiens Blancs de DC Comics.

Pouvoirs 
N'étant ni humain ni originaire de Troy, Dheluu ne possède aucun pouvoir magique. Cependant, étant un pathacelce, il possède des pouvoirs naturels puissants. Cela inclut notamment la faculté de revêtir n'importe quel aspect, ce qu'il utilise en général pour se donner son apparence humaine. Lorsqu'il prend l'apparence d'un autre être vivant, il devient aussi vulnérable que l'être en question, mais sous sa véritable forme, il est capable de se régénérer de quasiment toute blessure.

Faiblesses 
La seule chose capable de le détruire vraiment était à l'origine le feu, point faible des Pathacelces. Cependant, il révèle dans Le Sang des Comètes qu'il a réalisé une amélioration génétique qui lui a permis d'y remédier.

Pourtant, il n'a pu éliminer son principal point faible : la bactérie Gawlax originaire de son monde (la planète Pathacelce) qui, en l'infectant, détruit son corps quelle que soit sa forme. Dheluu mourra avant d'y avoir affaire et c'est finalement Thanos avec son nouveau corps qui en fera les frais.

Origine du nom 

Le nom fait référence au Prince de LU, un biscuit. Dheluu à d'ailleurs, sous forme humaine, l'apparence du célèbre prince de la marque.

Les autres princes marchands (cachant aussi quelques jeux de mots) sont Princesse Elpheu, Andhière (qui cherche à se faire passer pour un homme), Ophrédla (comme Dheluu elle cache un secret…). Prince Phlytosque, Prince Khonzor (tatoué XXIII sur l'épaule, en référence à XIII), Prince Dhegall, Prince Hevant, Prince Rainghley, Prince Lhepty, Prince Ladhal, Prince Dhemonaq, Prince Cenrhyr, et Prince Dheluu lui-même.

Le nom de la race de Dheluu, les "Pathacelses", est un jeu de mots sur les « Pâtes à sel ». En effet, les pathacelses peuvent "modeler" leur apparence à volonté.

Personnage de l'univers de Troy
Prince de fiction
Métamorphe de fiction
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage extraterrestre
Personnage de science-fiction